Шелино () — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в состав Утроинской волости.

Деревня расположена вдоль восточной границы города Пыталово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав Пыталовской волости, объединённой затем с Жоговской волостью в Утроинскую с центром в деревне Стехны.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района